Les Pollaiuolo ou Pollaiolo sont une famille d'artistes italiens de la renaissance florentine nés Benci et surnommés ainsi par le métier de leur père (éleveur de poulets) :
 Antonio Pollaiuolo (Florence  - Rome ), peintre et sculpteur,
 Piero Pollaiuolo (Florence ~1441 - Rome 1496), peintre
Patronyme partagé avec : 
 Simone del Pollaiolo (1457 - Florence, 1508), architecte, sans lien de parenté avec les précédents

Sources 
 Les Pollaiolo  de Aldo Galli, éditeur : Éditions 5 Continents (2005) - 

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien